Die Abkürzungen M30, M 30 oder M-30 bezeichnen:

 Messier 30, einen Kugelsternhaufen im Steinbock
 122-mm-Haubitze M1938 (M-30), eine sowjetische Haubitze
 ein sowjetisches Unterseeboot der Maljutka-Klasse
 M30 (Mörser), ein schwerer Mörser der United States Army
 M-30 (Rakete), eine sowjetische hochexplosive Rakete
 Guided MLRS, Variante M30
 Drilling M30
 Autópálya M30, eine Autobahn in Ungarn
 M-30 (Spanien), der Autobahnring von Madrid
 M-30 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW M30
 Infiniti M30, PKW-Modell der japanischen Automarke Infiniti 
 Hensen M30, ein Pkw-Modell

M30